Тигіль — річка в Росії, на Камчатці.
 Тигіль — село в Камчатському краї, Росія.